

Домаславиці — село в гміні Твардоґура Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Домаславиці — село в гміні Дарлово Славенського повіту Західнопоморського воєводства